Подольное — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Сидоровского муниципального образования (с 1 января 2006 года по 9 апреля 2009 года входила в Лежское муниципальное образование), с точки зрения административно-территориального деления — в Лежский сельсовет.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 40 км, до центра муниципального образования Сидорово по прямой — 19 км. Ближайшие населённые пункты — Левино, Константиново, Сеньга, Павловское, Лукьяново.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
 Подольное в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района